Scleropterus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Johan Schönherr 1825. Scleropterus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Scleropterus